La Coppa dei Campioni 1960-1961 fu la sesta edizione del massimo torneo continentale di calcio.

Avvenimenti 

L'edizione vide la partecipazione di 28 squadre campioni in carica, tra le quali debuttava la formazione campione di Norvegia. Per la prima volta la finale non viene disputata dal , che fino all'anno precedente aveva dominato la competizione, e che fu invece eliminato, al secondo tentativo consecutivo, dai connazionali del . La Spagna, comunque, riuscì ancora a mandare la sua rappresentante in finale, ma stavolta perse contro i portoghesi del .

Risultati

Tabellone

Primo turno
Le seguenti squadre furono esentate dal primo turno nelle risultanze del sorteggio effettuato a Parigi il 7 luglio 1960 e basato su criteri geografici.
 come detentore:   ;
 per l'Europa Orientale:   ;
 per l'Europa Settentrionale:   ;
 per l'Europa Occidentale:   .

Ottavi di finale

Andata

Ritorno

Play-off

Quarti di finale

Ritorno

Semifinali

Andata

Ritorno

Play-off

Finale

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Coppa Intercontinentale 1961
 Coppa delle Coppe 1960-1961
 Coppa delle Fiere 1960-1961

Altri progetti

Collegamenti esterni

 

Calcio nel 1960
Calcio nel 1961
Edizioni della Coppa dei Campioni